gewone baardspinnendoder
 kale baardspinnendoder
 zuidelijke baardspinnendoder